Donners ist der Familienname folgender Personen:

 Ger Donners (* 1938), niederländischer Fußballspieler
 Karl Donners (* 1885; † nach 1946), deutscher Politiker (Wirtschaftspartei, CDU), MdL Preußen
 Mijntje Donners (* 1974), niederländische Hockeyspielerin